I Republika Afganistanu – państwo istniejące w latach 1973-1978
 Demokratyczna Republika Afganistanu – państwo istniejące w latach 1978-1987
 II Republika Afganistanu – państwo istniejące w latach 1987-1992
 Islamska Republika Afganistanu – państwo istniejące w latach 2004-2021